Mühlstein steht für:
 ein Mahlstein in mechanisch angetriebenen Mühlen, siehe Mahlgang
 Obernburger Mühlstein, ein Nachwuchsförderpreis in der Sparte Kabarett und Comedy
 einen historischen Münznamen von Großgroschen
 Mühlsteinkrause, ein im 16. Jahrhundert in Mode gekommenes, auch Halskrause genanntes Bekleidungsstück

Mühlstein heißen folgende geographischen Objekte:
 Mühlstein (Elsbethen), Berg bei Salzburg, Österreich
 Mühlstein (Wolfterode), Doline bei Wolfterode im Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Milštejn, Felsen im Lausitzer Gebirge in Tschechien
 Mühlsteinhöhle (Neroth), künstliche Höhle in der Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Mühlstein ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Mühlstein (* 1990), österreichischer Eishockeyspieler
 Jan Mühlstein (* 1949), Vorsitzender der Union progressiver Juden in Deutschland 
 Marko Mühlstein (* 1974), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Mahlstein
 Mühlestein (Familienname)
 Mühlenstein (Berg im Kaufunger Wald)